Jagüey ist Name oder Namensbestandteil von

 Jagüey Grande, Ort in Kuba
 Cine Jagüey Grande ehemaliges Kino in Jagüey Grande
 Jagüey (Querétaro), Ort in Querétaro, Mexiko
 Jagüey (Veracruz), Ort in Veracruz, Mexiko
 Jagüey (Hidalgo), Ort in Hidalgo, Mexiko
 Jagüey Blanco, Ort in Hidalgo, Mexiko
 Jagüey Cercado, Ort in San Luis Potosí, Mexiko
 Jagüey de Téllez, Ort in Hidalgo, Mexiko
 El Jagüey (Guerrero), Ort in Guerrero, Mexiko
 El Jagüey (Zacatecas), Ort in Zacatecas, Mexiko